Лас Лечузас има више значења:

 Лас Лечузас (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Лечузас, Лас Брухас (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Лечузас (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику